Владимиро-Ильинка — название населённых пунктов:

Украина 
 Владимиро-Ильинка — до 2016 года название села Апрелевское в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Владимиро-Ильинка — до 2016 года название села Чумацкий Шлях в Новотроицком районе Херсонской области.